Paramount Network, een internationale televisiezender die vroeger de naam Spike had
 Spike Nederland, een Nederlandse televisiezender
 Spike Vlaanderen, een voormalige Vlaamse televisiezender